Austria:
 Rohrbachgraben – miejscowość w gminie targowej Puchberg am Schneeberg, w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Neunkirchen
 Rohrbachgraben – miejscowość w gminie Reichraming, w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land

Szwajcaria:
 Rohrbachgraben – gmina w kantonie Berno, w okręgu Oberaargau